Ovo je spisak vladinih agencija koje se bave aktivnostima vezanim za svemir i istraživanje svemira.

Od 2022. godine postoji 77 različitih vladinih svemirskih agencija, od kojih 16 ima mogućnosti lansiranja. Šest vladinih svemirskih agencija — Kineska nacionalna svemirska uprava (CNSA), Evropska svemirska agencija (ESA), Indijska organizacija za istraživanje svemira (ISRO), Japanska agencija za istraživanje svemira (JAKSA), Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir (SAD) ( NASA) i Ruska državna kosmička korporacija „Roskosmos“ — imaju pune mogućnosti lansiranja (sposobnost lansiranja i oporavka više satelita, razvoj i raspoređivanje kriogenih raketnih motora i upravljanje svemirskim sondama) i mogućnosti vanzemaljskog sletanja.

Navedeno ime je engleska verzija, sa verzijom na maternjem jeziku ispod. Dati akronim je najčešći akronim: to može biti ili akronim engleske verzije (npr. JAKSA), ili akronim na maternjem jeziku. Tamo gde postoji više akronima u uobičajenoj upotrebi, prvo se navodi engleski.

Datum osnivanja svemirske agencije je datum prvih operacija gde je to primenjivo. Ako svemirska agencija više ne radi, onda se navodi datum kada je prekinuta (tj. poslednji dan rada). Posebno sovjetski svemirski program nije naveden jer nije bio organizovan kao konsolidovana agencija.

Spisak svemirskih agencija 

 Postignuća svemirskih agencija su označena bojama na sledeći način

Civilno

Vojno

Spisak svemirskih agencija sa mogućnošću lansiranja

Spisak svemirskih agencija sa mogućnošću letova u svemir

Spisak svemirskih agencija sa sposobnošću vanzemaljskog sletanja 

 uzorak uspešno uzet rover OSIRIS-REx, ali još uvek nije vraćen na zemlju

Očekivane i predložene buduće svemirske agencije

Budžeti 

Navedeni godišnji budžeti su zvanični budžeti nacionalnih svemirskih agencija dostupnih u javnom domenu. Budžeti nisu normalizovani na troškove istraživanja svemira u različitim zemljama, odnosno veći budžet ne znači nužno veću aktivnost ili bolji učinak u istraživanju svemira. Budžet bi se mogao koristiti za različite projekte: npr. GPS se održava iz budžeta za odbranu SAD, dok se novac ESA koristi za razvoj evropskog Galileo sistema pozicioniranja. Za evropske saradnike doprinosa ESA, prikazani nacionalni budžeti uključuju i njihove doprinose ESA.

Vidi još 

 Komitet za satelite za posmatranje Zemlje
 Liste astronomskih objekata
 Liste teleskopa
 Liste svemirskih letelica
 Spiskovi astronauta
 Spiskovi svemirskih naučnika

Reference

Spoljašnje veze 

 Space Law Blog
 Space Agencies Worldwide by UN HDI
 World map showing location of all these space agencies
 Worldwide Space Agencies by UNOOSA

Листа ракета
Свемирске агенције
Свемирске летелице
Свемирске мисије
Свемирски програм по државама
Сателити за осматрање Земље
Вештачки сателити